Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 2002 (, также известен как Regal Welsh Open 2002 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Кардиффе, Уэльс, с 23 по 27 января 2002 года. Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале прошлогоднего чемпиона Кена Доэрти со счётом 9:7.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
2002 год в снукере
2002 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 2002 году
Январь 2002 года